Вячесла́в Ивано́в:
 Иванов, Вячеслав Александрович (1938—2019) — советский футболист.
 Иванов, Вячеслав Владимирович (1955—2012) — советский и российский актёр, педагог.
 Ива́нов, Вячеслав Всеволодович (1929—2017) — советский и российский филолог, переводчик, семиотик и антрополог.
 Иванов, Вячеслав Григорьевич (1951—2004) — советский, российский альпинист, погиб на Кавказе.
 Ива́нов, Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский поэт-символист, философ, филолог и переводчик, литературный критик, драматург, педагог.
 Иванов, Вячеслав Михайлович (1981—2015) — российский альпинист, погиб в Перу.
 Иванов, Вячеслав Николаевич (род. 1938) — российский спортсмен (академическая гребля).
 Иванов, Вячеслав Фёдорович (1877—?) — профессор, декан инженерного отделения Киевского политехнического института.
 Иванов, Вячеслав Фёдорович (1894—1938) — советский политик.